El término nómada y su equivalente en inglés, nomadic, pueden referirse a:

 a nómada, un pueblo o una persona que no tiene residencia fija;
 a un nómada digital, un profesional que usa las tecnologías para trabajar remotamente;
 a Los Nómadas del Aire, término colectivo usado en la serie animada Avatar: la leyenda de Aang;
 al trabajo nómada;
 a Nómadas, un programa de viajes de Radio Nacional de España (RNE);
 a El Nómada, el alias que adoptó durante cierto tiempo el Capitán América, superhéroe de Marvel;
 a El nómada, una novela de Simno Hawke;
 a Museo Nómada (Nomadic Museum), un museo itinerante;
 a SS Nomadic, un barco de vapor usado como transbordador para el RMS Titanic;
 a los nómadas irlandeses, un grupo nómada de origen irlandés;
 a Nomadic Pursuits, un álbum de estudio de la banda estadounidense Yawning Man;
 a Nómadas, una película mexicana de 2010 dirigida por Ricardo Benet y protagonizada por Lucy Liu.
 a Nomada, un género  de abejas.